Przechód ist der Name folgender Orte in Polen:
 Przechód (Sosnówka) in der Woiwodschaft Lublin
 Przechód (Korfantów) in der Woiwodschaft Oppeln